Гистондеацетилаза 6  () — фермент, кодируемый у человека геном  HDAC6.

Функция 
Гистоны играют важнейшую роль в регуляции транскрипции, клеточного цикла и процесса развития. Ацетилирование/деацетилирование гистонов изменяет структуру хроматина и влияет на транскрипцию. Гистондеацетилаза 6 относится к классу II семейства гистондезацетилаз/acuc/APHA. Он содержит два каталитических домена, которые функционируют независимо друг от друга. Белок обладает гистондеацетилазной активностью и подавляет транскрипцию.

Клиническая значимость 
Мутации в этом гене были связаны с болезнью Альцгеймера.

Суперэкспрессия этого белка коррелирует с онкогенезом и выживаемостью клеток, а также способствует метастазированию раковых клеток.

Функции 
Гистондеацетилаза 6 участвует в разборке ресничек клетки, что необходимо для начала митоза. Также способствует миграции клеток и катализирует деацетилирование α-тубулина, что может способствовать метастазированию раковых опухолей.
Влияет на транскрипцию и трансляцию путём регулирования белка теплового шока Hsp90 и стресс-гранул соответственно.

Известен высоким сродством к убиквитинированным белкам. Гистондеацетилаза 6 играет важную роль в формировании ; при фармакологическом ингибировании или при подавлении синтеза гистондеацетилазы 6 на генетическом уровне прекращается образование стресс-гранул.

Взаимодействия 
HDAC6, как было выявлено, взаимодействует с HDAC11 и ZBTB16 .

HDAC6 также взаимодействует с белком  стресс-гранул.

См. также 
 Деацетилазы гистонов

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Epub 2007 Sep 10)
 

КФ 3.5.1